Beverförde-Werries ist der Name folgender Adelsgeschlechter:

 Beverförde zu Werries, Adelsgeschlecht bis 1789
 Elverfeldt genannt von Beverfoerde zu Werries, Adelsgeschlecht ab 1789

Siehe auch:
 Beverförde